Тойлук:

 Тойлук (приток Чулыма) — река в России, левый приток Чулыма (бассейн Оби), течёт в Балахтинском районе Красноярского края.
 Тойлук — деревня в Балахтинском районе Красноярского края.